Łukom – wieś w woj. wielkopolskim, w powiecie słupeckim, w gminie Zagórów
 Łukom – osada leśna w woj. wielkopolskim, w powiecie słupeckim, w gminie Zagórów
 Łukom – gromada